Zette reporter, série de bande dessinée de Lisette ;
 Zette, personnage des Aventures de Jo, Zette et Jocko, par Hergé ;
 , site américain d'information et d'opinion.